Gölitz ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Großgölitz, Ortsteil von Bad Blankenburg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kleingölitz, Ortsteil von Bad Blankenburg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Marktgölitz, Ortsteil von Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Gewässer:
 Gölitz (Loquitz), linker Zufluss der Loquitz bei Marktgölitz 

Gölitz ist Familienname:
 Peter Gölitz (* 1952), deutscher Chemiker